Cet article dresse la liste des monuments classés de la ville de Grammont.

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Orientale

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Grammont